Menodor (metge)
 Menodor (escultor)